

Chimica 
 R28 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R28 – strada regionale Roodepoort – Vereeniging (Sudafrica)